Сухая Долина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сухая Долина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Сухая Долина — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.
 Сухая Долина — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.

Украина 
 Сухая Долина — посёлок в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Сухая Долина — село в Николаевском районе Львовской области.